Pedell steht für:

 Pedell, eine organisatorische Hilfskraft bei öffentlichen Institutionen
 Der Pedell, ein deutsches Fernsehspiel von 1971
 Burkhard Pedell (* 1967), deutscher Ökonom